

Persone
 Sally Bishop – costumista

Letteratura
 Sally Bishop – romanzo di E. Temple Thurston

Cinema 
 Sally Bishop – film del 1916 diretto da George Pearson
 Sally Bishop – film del 1924 diretto da Maurice Elvey
 Sally Bishop – film del 1932 diretto da T. Hayes Hunter